

Geografia 
 Glückstadt – città del circondario di Steinburg, nella regione dello Schleswig-Holstein in Germania
 Ducato di Holstein-Glückstadt – stato del Sacro Romano Impero dipendente formalmente dalla Danimarca

Persone 
 Valdemar Glückstadt – mercante danese e console generale italiano
 Vilhelm Glückstadt – regista e imprenditore danese